Jacob Sørensen puede hacer referencia a:

 Jacob Sørensen (1983-), futbolista noruego; o a
 Jacob Sørensen (1998-), futbolista noruego.